Уи́лсон, или Ви́льсон () — распространённая английская фамилия, производная от имени Уильям/Вильям (дословно означает «сын Уилла»). В русской традиции долгое время использовался вариант транслитерации Вильсон, и для ряда персоналий прошлого традиционно используется именно это написание. Позднее распространилась транслитерация Уилсон. Также может использоваться в качестве имени.

Персоналии

Фамилия

А 
 Уилсон, Аджита (1950—1987) — американская актриса.
  (1943—1970) — американский музыкант (Canned Heat).
 Уилсон, Алберт (1918—2012) — американский астроном.
 Уилсон, Алекс (род. 1986) — саудовский бейсболист.
 Уилсон, Алекс (род. 1994) — австралийская баскетболистка.
 Вильсон, Александр (1714—1786) — шотландский учёный, хирург, астроном, математик, метеоролог.
 Вильсон, Александр (1766—1813) — американский орнитолог, иллюстратор и поэт.
 Вильсон, Александр Яковлевич (1776—1866) — организатор производства, инженер-генерал (1853), писатель, начальник Ижорских заводов.
 Уилсон, Александр (1907—1994) — канадский легкоатлет.
 Уилсон, Александра (род. 1968) — американская актриса.
 Уилсон, Альфред (1903—1989) — американский гребец.
 Уилсон, Альфред Леонард (1919—1944) — техник армии США, герой Второй мировой войны.
 Уилсон, Альфред Мак (1948—1969) — рядовой морской пехоты США, герой Вьетнамской войны.

Б 
 Уилсон, Бад (1909—1964) — канадский фигурист.
 Уилсон, Бадж (1927—2021) — канадская писательница.
  (род. 1972) — шотландский футболист, тренер.
 Уилсон, Бернард — гренадский боксёр.
 Уилсон, Билл (1895—1971) — американский общественный деятель, один из основателей первого сообщества Анонимных Алкоголиков.
 Уилсон, Бобби (1935—2020) — британский теннисист.
 Уилсон, Брайан (род. 1942) — американский музыкант, участник рок-группы «The Beach Boys».
 Уилсон, Бриджитт (род. 1973) — американская актриса.

В 
 Вильсон, Вудро (1856—1924) — 28-й президент США (1913—1921).

Г 
 
 Уилсон, Гарри — американский импресарио, «ловец талантов»; обратил внимание на молодого Алена Делона.
 Уилсон, Генри (1812—1875) — американский политик, вице-президент США в 1873—1875.
 Уилсон, Генри Мейтленд (1881—1964) — британский военачальник, фельдмаршал.
 Вильсон, Генри Юз (1864—1922) — британский военачальник, фельдмаршал.
 Уилсон, Герберт (1875—1917) — британский игрок в поло, чемпион Олимпийских игр 1908.
 Вильсон, Горас Гайман (1786—1860) — английский индолог и санскритолог.
 Уилсон, Грег (род. 1966) — американский кёрлингист.
 Уилсон, Гретхен (род. 1973) — американская певица, автор песен, гитаристка и актриса.
 Уилсон, Гэри (род. 1985) — английский игрок в снукер.

Д 
 Уилсон, Даг (род. 1957) — канадский хоккеист.
 Вильсон, Даниэль (1840—1919) — французский политик.
 Уилсон, Дарнелл (род. 1974) — американский боксёр.
 Уилсон, Дезире (род. 1953) — южноафриканская автогонщица, пилот Формулы-1.
 
 Уилсон, Дейви (1939—2022) — шотландский футболист.
 Уилсон, Деннис (1944—1983) — американский музыкант, вокалист и композитор рок-группы The Beach Boys.
 Уилсон, Дж. Уиллоу (род. 1982) — американская писательница.
 Уилсон, Джамал (род. 1988) — багамский легкоатлет, специализирующийся в прыжке в высоту.
 Уилсон, Джамар (род. 1984) — американский и финский баскетболист.
 Уилсон, Джамиль (род. 1990) — американский баскетболист.
 Уилсон, Джастин (1978—2015) — британский автогонщик, пилот Формулы-1 и IndyCar.
 
 
 Уилсон, Джеки (1934—1984) — афроамериканский певец.
 
 Уилсон, Джеральд (1918—2014) — американский джазовый музыкант, композитор и преподаватель.
 Уилсон, Джибрил (род. 1981) — игрок в американский футбол.
 Уилсон, Джимми (род. 1981) — американский певец и музыкальный театральный актёр.
 Уилсон, Джо (род. 1947) — американский политик, член Палаты представителей США с 2001 года.
 Уилсон, Джозеф Хавлок (1859—1929) — английский профсоюзный деятель, председатель Национального союза моряков
 Уилсон, Джон (1785—1854) — британский шотландский писатель, поэт, журналист.
 Уилсон, Джонни (1929—2011) — канадский хоккеист и тренер; четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли.
 Уилсон, Джон Тузо (1908—1993) — канадский геолог.
 Уилсон, Джордж (1886—1926) — британский шотландский герой Первой мировой войны.
 Уилсон, Джузеппе (1945—2022) — итальянский футболист.
 Уилсон, Ди Джей (род. 1996) — американский баскетболист.
 Уилсон, Дон (род. 1954) — американский кикбоксер, киноактёр, продюсер и сценарист.
 Уилсон, Донован (род. 1995) — игрок в американский футбол.
 Уилсон, Дули (1886—1953) — американский актёр и певец.
 Уилсон, Дункан Арчибальд (1911—1983) — дипломат Великобритании.
 
 
 Уилсон, Дэрролл (род. 1966) — американский боксёр.

Ж 
 Вильсон, Жорж (1921—2010) — французский актёр.
 Уилсон, Жаклин (род. 1945) — британская детская писательница.

И 
 Вильсон, Иван Иванович (1836—1914) — статистик, сенатор.
 Уилсон, Иветт (1964—2012) — американская актриса и комедиантка.

К 
 Уилсон, Кайл (род.1984) — канадский хоккеист
 Уилсон, Каллум (род. 1992) — английский футболист.
 Уилсон, Карл (1946—1998) — американский музыкант.
 Уилсон, Карли (род. 1982) — австралийская баскетболистка.
 Уилсон, Кассандра (род. 1955) — американская джазовая певица.
 Уилсон, Кейси (род. 1980) — американская комедийная актриса и сценарист.
 Уилсон, Келли (род. 1984/1985) — австралийская баскетболистка.
 Уилсон, Кельвин (род. 1985) — английский футболист.
 Вильсон, Кеннет (1936—2013) — американский физик, лауреат Нобелевской премии (1982).
 Уилсон, Кирен (род. 1991) — английский игрок в снукер.
 Уилсон, Клайд (1923—2008) — американский частный детектив.
 Уилсон, Клифф (1934—1994) — валлийский снукерист.
 Уилсон, Клэй (род. 1983) — американский хоккеист.
 Уилсон, Колин (род. 1989) — американский хоккеист.
 Уилсон, Колин Генри (1931—2013) — британский писатель, автор цикла «Мир пауков».
 Уилсон, Констанс (1908—1953) — канадская фигуристка.
 Уилсон, Корделия (1873—1953) — американская художница.
 Уилсон, Крейг (род. 1957) — американский ватерполист, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр.
 Уилсон, Крейг (род. 1973) — шотландский кёрлингист.
 Уилсон, Крис (род. 1967) — канадский борец вольного стиля.
 Уилсон, Кэрин (1885—1962) — канадский политик, дипломат и филантроп, первая в Канаде женщина-сенатор.
 Уилсон, Кэрни (род. 1968) — американская певица.
 Уилсон, Кэролайн (род. 1970) — британский дипломат.

Л 
 Вильсон, Ламбер (род. 1958) — французский актёр.
 Уилсон, Ларисса (род. 1989) — английская актриса.
 Уилсон, Лидия (род. 1984) — английская актриса.
 Уилсон, Линдси (род. 1948) — новозеландский гребец.
 Уилсон, Луис Хью (1920—2005) — 26-й комендант корпуса морской пехоты США, награждённый медалью Почёта за свои действия в битве за Гуам.
 Уилсон, Лулу (род. 2005) — американская актриса.
 Уилсон, Лэйни (род. 1992) — американская кантри-певица и автор.
 Уилсон, Лэндон (род. 1975) — американский хоккеист.
 Уилсон, Люк (род. 1971) — американский актёр.

М 
 
 Уилсон, Мара (род. 1987) — американская актриса.
 Уилсон, Марвин (1958—2012) — американский убийца.
 Уилсон, Марго (1942—2009) — американский психолог.
 Уилсон, Марджери (настоящее имя Сара Баркер Стрейер; 1896—1986) — американская актриса немого кино в 1910-е годы.
 Уилсон, Мари (род. 1974) — американская актриса мыльных опер.
 Уилсон, Марион (род. 1956) — американский боксёр.
 
 Уилсон, Мелани (род. 1984) — британская гребчиха.
 Уилсон, Митчелл (1913—1973) — американский писатель.
 Уилсон, Морис (1898—1934) — англичанин, известный своим перелётом из Англии в Индию.
 Уилсон, Мэйсел (род. 1943) — американская модель, победительница конкурса красоты Мисс США 1962.
 Уилсон, Мэри (1944—2021) — американская певица.
 Уилсон, Мэри Джейн (1840—1916) — основательница Конгрегации францисканских сестёр Богоматери победоносной.
 Уилсон, Мэри Луиза (род. 1931) — американская актриса и певица.
 Уилсон, Мэри Эллен (1864—1956) — американская девочка, жертва жестокого обращения с детьми.
 Уилсон, Мэттью (род. 1998) — австралийский пловец.
 Уилсон, Мюррей (род. 1951) — канадский хоккеист, четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Монреаль Канадиенс».

Н 
 Уилсон, Нив (род. 1997) — канадская актриса.
 Уилсон, Нил (род. 1996) — британский гимнаст.
 Уилсон, Норман Фрэнк (1876—1956) — канадский политик, член Палаты общин Канады (1904—1908).
 Уилсон, Нэнси (род. 1954) — американская певица, гитаристка и продюсер.
 Уилсон, Нэнси (1937—2018) — американская певица, исполнительница в стиле соул, джаз, блюз.

О 
 Уилсон, Оуэн (род. 1968) — американский киноактёр.

П 
 Уилсон, Патрик (род. 1973) — американский актёр и певец.
 Уилсон, Перси (1879—1944) — американский ботаник.
 Уилсон, Пит (род. 1933) — американский политик.
 Уилсон, Пита (род. 1970) — австралийская актриса и модель.
 Уилсон, Питер (род. 1986) — британский стрелок, олимпийский чемпион.
 Уилсон, Питер (кёрлингист) (род. 1961) — шотландский и ирландский кёрлингист.
 Уилсон, Питер Дж. Д. (род. 1955) — шотландский и ирландский кёрлингист и тренер.
 Уилсон, Пол Грэм (род. 1928) — австралийский ботаник.
 Уилсон, Прешес (род. 1957) — певица, солистка группы Eruption.

Р 
 Уилсон, Райан (род. 1980) — американский легкоатлет.
 Уилсон, Райан (род. 1987) — канадский хоккеист.
 Уилсон, Ральф (1880 — ?) — американский гимнаст.
 Уилсон, Расселл (род. 1988) — игрок в американский футбол.
 Уилсон, Ребел (род. 1986) — австралийская актриса, стендап-комедиантка, сценарист и продюсер.
 Уилсон, Рики (род. 1978) — английский рок-музыкант, один из основателей и фронтмен группы «Kaiser Chiefs».
 
 Уилсон, Рита (род. 1956) — американская актриса, певица и продюсер.
 
 Уилсон, Ромер (1891—1930) — британская романистка.
 Уилсон, Рон (род. 16 февраля) — американский автор комиксов.
  (род. 1955) — американский дипломат.
 Уилсон, Рут (род. 1982) — британская актриса.
 Уилсон, Рэймон (1934—2018) — английский футболист.
 Уилсон, Рэймонд (род. 1968) — шотландский певец, вокалист музыкальных групп «Stiltskin» и «Genesis».
 Уилсон, Рэйн (род. 1966) — американский актёр.

С 
 Уилсон, Седрик (род. 1995) — игрок в американский футбол.
 Уилсон, Сид (род. 1978) — американский музыкант, участник музыкальных групп Slipknot и AMPT.
 Уилсон, Скотт (1942—2018) — американский актёр.
 Уилсон, Софи (род. 1957) — ведущий британский учёный в сфере компьютерных технологий.
 Уилсон, Стефани Диана (род. 1966) — американская женщина-астронавт.
 Уилсон, Стивен (род. 1967) — британский рок-музыкант, участник группы Porcupine Tree.
 Уилсон, Стюарт (род. 1946) — британский актёр театра, кино и телевидения.
 Уилсон, Сэмюэл (1766—1854) — американский мясозаготовитель.
 Вильсон, Сэмюель (1878—1937) — британский невропатолог.

Т 
 Уилсон, Тара (род.1982) — канадская актриса.
 Уилсон, Тедди (1912—1986) — американский джазовый пианист.
 
 Уилсон, Тони (1950—2007) — английский радио- и телеведущий.
 Уилсон, Тони (род. 1935) — британский офицер.
 Уилсон, Торри (род. 1975) — американский рестлер и модель.
 Уилсон, Трейси (род. 1961) — канадская фигуристка и тренер.

У 
 Уилсон, Уильям (1844—1912) — шотландский журналист конца XIX века, тренер по плаванию.
 Уилсон, Уильям (1875—1965) — британский физик-теоретик.
 Уилсон, Уильям Лайн (1895—1897) — американский политик-демократ, 37-й Генеральный почтмейстер США.
 Вильсон, Уолтер (1874—1957) — британский инженер-механик, соизобретатель танка.
 Уилсон, Уэйн (1985—2005) — коста-риканский футболист.
 Уилсон, Уэнди (род. 1969) — американская певица.

Ф 
 Уилсон, Фил (Филип) (род. 1965) — шотландский кёрлингист, участник зимних Олимпийских игр 1998 года.
 Вильсон, Филипп Эдвард (1950—2021) — австралийский католический прелат.
 Уилсон, Фрэнсис (1876—?) — британский регбист.

Х 
 Уилсон, Ханна (род. 1989) — гонконгская пловчиха.
 Уилсон, Хизер (род. 1960) — американский политик.
 Уилсон, Хью (1943—2018) — американский сценарист, продюсер и режиссёр.
 Уилсон, Хью Роберт (1885—1946) — американский дипломат.
 Уилсон, Хьюи (1869—1940) — шотландский футболист, чемпион Англии и Шотландии.
 Уилсон, Хэрриэтт (1786—1845) — английская куртизанка эпохи Регентства.
 Уилсон, Харри (род. 1997) — валлийский футболист.

Ч 
 Уилсон, Чандра (род. 1969) — американская актриса, режиссёр и продюсер.

Ш 
 Уилсон, Шелби (род. 1937) — американский борец вольного стиля, чемпион Олимпийских игр 1960 года.
 Уилсон, Шири (род. 1958) — американская актриса и продюсер.

Э 
 
 Уилсон, Эдвин Генри (1898—1993) — один из лидеров американской Унитарианской церкви, сторонник идей современного гуманизма
 Уилсон, Эджи (род. 1994) — американская легкоатлетка, специализирующаяся в беге на 800 метров.
 Вильсон, Эдит (1872—1961) — вторая жена президента США Вудро Вильсона.
 Уилсон, Эдмунд (1895—1972) — американский писатель, критик и журналист, литературовед.
 Уилсон, Эдмунд Бичер (1856—1939) — американский учёный-цитолог.
 Уилсон, Эйжа (род. 1996) — американская баскетболистка.
 Уилсон, Элдер Рома (род. 1910) — американский певец.
 Уилсон, Элизабет (1921—2015) — американская актриса, обладательница премии «Тони».
Вильсон, Эндрю (род. 1961) — британский историк, политолог.
Вильсон, Эллен (1860—1914) — первая жена президента США Вудро Вильсона.
 Уилсон, Энгус (1913—1991) — британский писатель.
 Уилсон, Эндрю (род. 1950) — член Церкви объединения, профессор библейских исследований.
 Уилсон, Эндрю — шотландский кёрлингист.
 Уилсон, Эндрю Иан (род. 1968) — британский классический археолог.
 Уилсон, Энн (род. 1950) — американская певица.
 Вильсон, Эрнест Генри (1876—1930) — англо-американский ботаник и охотник за растениями.

Ю 
 Уилсон, Юджин Маклэнахан (1833—1890) — американский политик и юрист, член Демократической партии.

Вымышленные персонажи 
 Джеймс Уилсон — один из главных героев телесериала «Доктор Хаус».
 Уэйд Уилсон — популярный персонаж серии комиксов Marvel.
 Уэйд Уилсон — персонаж серии фильмов о Людях Икс и Кинематографической вселенной Marvel. Адаптированная версия одноимённого персонажа Marvel Comics.
 Слейд Уилсон — популярный персонаж комиксов издательства DC Comics.
 «Сокол», настоящее имя Сэмюэль Томас Уилсон — супергерой Marvel Comics.
 Сэм Уилсон, альтер эго «Сокол» — персонаж Кинематографической вселенной Marvel. Адаптированная версия одноимённого персонажа Marvel Comics.

Топоним 
 Уилсон-авеню (линия Канарси, Би-эм-ти)
 Уилсон (Вайоминг)
 Уилсон (Северная Каролина)
 Уилсон (тауншип, округ Касс, Миннесота)
 Уилсон (тауншип, округ Уинона, Миннесота)

Wilson 
 Wilson Phillips — американская поп-группа.
 Wilson Phillips (альбом) — дебютный студийный альбом американского трио Wilson Phillips.
 Wilson Sporting Goods («Уилсон») — американская компания, производитель спортивных товаров.

Другое 
 Уилсон — крупный древний ударный кратер в южной приполярной области видимой стороны Луны.
 «Вильсон» — первая полномасштабная американская кинобиография Вудро Вильсона.

См. также 
 Болезнь Вильсона — Коновалова
 Камера Вильсона
 Маунт-Вилсон — Обсерватория
 Эффект Вильсона
 Вильсоновская Армения
 Вильсонс-Промонтори (значения)

Примечания